Anne Leszczynska peut faire référence à :
 Anna Leszczyńska (1660-1727), une noble polonaise, mère du roi Stanislas Ier,
 Anne Leszczynska (1699-1717), une princesse polonaise, petite-fille de la précédente.

Homonymie dynastique